«Les Varreux» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Haití 
 Les Varreux, 1ª sección comunal de la comuna de Cité Soleil.
 Les Varreux, 2ª sección comunal de la comuna de Cité Soleil.
 Les Varreux, 1ª sección comunal de la comuna de La Croix-des-Bouquets.
 Les Varreux, 2ª sección comunal de la comuna de La Croix-des-Bouquets.